Australian Open 2013 představoval 101. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 14. až 27. ledna. Hrál se v melbourneském areálu Melbourne Park na 25 otevřených dvorcích s tvrdým umělým povrchem Plexicushion. Organizátory události byly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz. Turnaj byl součástí mužského okruhu ATP World Tour 2013 a ženského okruhu WTA Tour 2013. Vítězové si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.

Turnaj zahrnoval soutěže dvouher a čtyřher mužů, žen a smíšené čtyřhry. Junioři a vozíčkáři nastoupili do dvouher a čtyřher. Legendy odehrály deblový turnaj. Obhájci titulu ve dvouhrách – světové jedničky Srb Novak Djoković a Běloruska Viktoria Azarenková, singlové soutěže opět vyhráli. Turnaj představoval první ročník od Australian Open 2004, na němž v ženském singlu i deblu triumfovaly turnajové jedničky. Byl také prvním Grand Slamem od Wimbledonu 1997, na kterém v mužských a ženských dvouhrách i čtyřhrách vyhráli nejvýše nasazení hráči.

Vítězové 
Mužskou dvouhru potřetí v řadě ovládl první hráč světa Srb Novak Djoković, který tak získal čtvrtý melbourneský a celkově šestý grandslamový triumf.

Ženskou dvouhru vyhrála běloruská světová jednička Viktoria Azarenková, která titul obhájila z předchozího roku. Připsala si tak druhé grandslamové vítězství ve dvouhře.

V mužské čtyřhře zvítězila první nasazená dvojice amerických bratrů Bryana a Mika Bryanových. Oba sourozenci si na melbournském grandslamu připsali šestý titul (předchozí výhry: 2006, 2007, 2009, 2010, 2011) a celkově třináctý grandslamový v mužské čtyřhře.

V ženské čtyřhře získala titul nejvýše nasazená dvojice italských hráček Sary Erraniové a Roberty Vinciové. Pro obě tenistky výhra představovala premiérové vítězství v Melbourne Parku a celkově třetí triumf v ženské grandslamové čtyřhře.

První grandslamový titul si ve smíšené čtyřhře připsala australská dvojice Jarmila Gajdošová a Matthew Ebden, startující na divokou kartu.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Milos Raonic – 90 /  Serena Williamsová – 34;
 Nejrychlejší podání:  Milos Raonic – 233 km/h /  Serena Williamsová – 207 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Gaël Monfils – 50 /  Viktoria Azarenková – 32;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Julian Reister – 76 % /  Sara Erraniová – 85 %
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Andy Murray – 41 /  Viktoria Azarenková – 45

Nejdelší mužská výměna trvala 71 míčů a byla odehrána ve třetím kole mezi Gillesem Simonem a Gaëlem Monfilsem za stavu 6–4, 4–4 a 15–15 z pohledu Simona, který ji vyhrál. Nejdelší ženská výměna trvala 33 míčů a byla odehrána mezi Darjou Gavrilovovou a Lesjou Curenkovou ve druhém kole za stavu 5–7 a výhoda pro Gavrilovovou, která ji také vyhrála.

Muži si ve dvouhře vyžádali jestřábí oko pro kontrolu dopadu míče celkem 618krát, z toho podíl správných výzev (původní rozhodnutí rozhodčího bylo chybné) činil 30,83 %. Ženy si jestřábí oko vyžádaly 330krát, z toho podíl správných výzev činil 27,88 %.

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Finálové fáze juniorských soutěží

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Vozíčkáři – dvouhra mužů

Vozíčkáři – dvouhra žen

Dvouhra mužů kvadruplegiků

Vozíčkáři – čtyřhra mužů

Vozíčkáři – čtyřhra ženy

Čtyřhra mužů kvadruplegiků

Finanční odměny 
Australian Open 2013 vydal na finančních odměnách nejvíce v celé historii tenisu s celkovým rozpočtem 30 miliónů australských dolarů. Rozpočet představoval výrazné navýšení odměn vůči předchozím ročníkům. Jednalo se o výsledek schůzky tenistů okruhu ATP, kteří byli nespokojeni s rozdíly v přerozdělování výdělků u hráčů, jež vypadli v prvních kolech. Vítězové dvouhry obdrželi prémii 2 430 000 australských dolarů. Všechny částky jsou uváděny v australských dolarech (AUD); odměny ve čtyřhrách pak celkově na pár.

Bodové hodnocení do žebříčku ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA pro každého hráče v závislosti na kole turnaje, ve kterém vypadl.

Odhlášení tenisté

Muži

Ženy

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Mužská dvouhra 
  Wu Ti
  James Duckworth
  John Millman
  Ben Mitchell
  Luke Saville
  John-Patrick Smith
  Rhyne Williams
  Josselin Ouanna

Ženská dvouhra 
  Čang Jü-süan
  Ashleigh Bartyová
  Bojana Bobusicová
  Jarmila Gajdošová
  Sacha Jonesová
  Olivia Rogowská
  Madison Keysová
  Caroline Garciaová

Mužská čtyřhra 
  Matthew Barton /  John Millman
  Alex Bolt /  Greg Jones
  James Duckworth /  Chris Guccione
  Samuel Groth /  Matt Reid
  Minos Kokkinakis /  Andrew Harris
  John Peers /  John-Patrick Smith
  Danai Udomčoke /  Jimmy Wang

Ženská čtyřhra 
  Monique Adamczaková /  Stephanie Bengsonová
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová
  Cara Blacková /  Anastasia Rodionovová
  Bojana Bobusicová /  Jessica Mooreová
  Sin-jün Chanová /  I-miao Čouová
  Viktorija Rajicicová /  Storm Sandersová
  Arina Rodionovová /  Olivia Rogowská

Smíšená čtyřhra 
  Ashleigh Bartyová /  Jack Sock
  Cara Blacková /  Paul Hanley
  Bojana Bobusicová /  Chris Guccione
  Casey Dellacquová /  John-Patrick Smith
  Jarmila Gajdošová /  Matthew Ebden
  Olivia Rogowská /  Marinko Matosevic
  Samantha Stosurová /  Luke Saville

Kvalifikanti 
Následující tenisté postoupili do hlavních soutěží z kvalifikace.

Mužská dvouhra 

  Maxime Authom
  Jamie Baker
  Ruben Bemelmans
  Ričardas Berankis
  Alex Bogomolov
  Daniel Brands
  Arnau Brugués Davi
  Steve Johnson
  Adrian Mannarino
  Adrián Menéndez
  Daniel Muñoz de la Nava
  Rajeev Ram
  Julian Reister
  Dudi Sela
  Cedrik-Marcel Stebe
  Amir Weintraub
  Tim Smyczek – jako šťastný poražený

Ženská dvouhra 

  Akgul Amanmuradovová
  Gréta Arnová
  Vesna Doloncová
  Věra Duševinová
  Darja Gavrilovová
  Maria João Köhlerová
  Karin Knappová
  Luksika Kumkhumová
  Michelle Larcherová de Britová
  Valeria Savinychová
  Lesja Curenková
  Čan Jung-žan

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Australian Open – oficiální stránky

 
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013
Tenis v Austrálii v roce 2013